Laurent Koscielny, francoski nogometaš, * 10. september 1985, Tulle, Francija.

Laurent Koscielny je nekdanji nogometni branilec, dolgoletni član angleškega Arsenala in francoske reprezentance.

Klubska statistika 
(dopolnjeno do 11. septembra 2010)

Sklici

Zunanje povezave 

 

Francoski nogometaši
Francoski nogometni reprezentanti
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2012
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2016
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 2014
Nogometaši En Avant Guingampa
Nogometaši Toursa FC
Nogometaši FC Lorienta
Nogometaši Arsenala F.C.
Nogometaši FC Girondins de Bordeauxa